Веллин - фамилия:

 Веллин, Артур (1880—1941) — немецкий кинорежиссер.
 Веллин, Берта (1870—1951) — шведская политик.

См. также 
 Веллинг
 Веллингтон